Canephora kan syfta på:

 Canephora (djur) – ett släkte av fjärilar
 Canephora (växter) – ett släkte av växter